Pirzio Biroli ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Pirzio Biroli (1877–1962), italienischer General und Fechter
 Corrado Pirzio-Biroli (* 1940), italienischer EU-Diplomat und Autor, Sohn der deutsch-italienischen Adeligen Fey von Hassell
 Detalmo Pirzio Biroli (1915–2006), italienischer Offizier, Widerstandskämpfer, Diplomat und Autor
 Luigi Nelson Pirzio Biroli (1859–1952), italienischer General